Кубок Шпенглера 2004 — 78-й традиційний турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 по 31 грудня 2004 року. Переможцем стали господарі змагань «Давос».

Календар

Таблиця

Фінал 

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Рік Неш («Давос») 7 (4+3)

Команда усіх зірок
 Воротар: Йонас Гіллер («Давос»)
 Захисники: Карел Піларж («Спарта») — Сергій Гончар («Металург»)
 Нападники: Олексій Кайгородов («Металург») — Ондржей Кратена («Спарта») — Рік Неш («Давос»)

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 hockeyarchives  
 Архів  
 hockeyarchives.ru  

2004
2004 у хокеї з шайбою
2004 у швейцарському спорті